Wonderful World (álbum de The Kelly Family)
Wonderful World (canção de James Morrison)
Ou ainda:
What a Wonderful World

Desambiguação